Robert Henriques ist der Name folgender Personen:

* Robert Henriques (Chemiker) (1857–1902), deutscher Chemiker
 Robert Henriques (Musiker) (Robert Martin Henriques; 1858–1914), dänischer Cellist und Komponist 
 Robert David Quixano Henriques (1905–1967), britischer Schriftsteller, Hörfunksprecher und Landwirt